«Сентрал Кост Маринерс» — австралийский футбольный клуб из города Госфорд, штат Новый Южный Уэльс. Клуб был основан в 2004 году. В настоящее время выступает в А-Лиге. «Маринерс» являются одним из трёх представителей Нового Южного Уэльса, однако из трёх команд именно они являются старейшим клубом, принявшим участие в чемпионате Австралии. Уже в своём первом сезоне они дошли до финала плей-офф, где уступили «Сиднею».

Достижения 
 Победитель плей-офф А-лиги (1):2012/13
 Финалист плей-офф А-лиги (3):2005/06, 2007/08, 2010/11
 Второе место в регулярном чемпионате А-лиги (1):2010/11, 2012/13
 Победитель предсезонного кубка (1): 2005
 Финалист предсезонного кубка (1): 2006

Клубы-побратимы 
  Ференцварош
  Шеффилд Юнайтед

Состав

Известные игроки 

  Андре Гумпрехт
  Алекс Уилкинсон
  Джон Хатчинсон
  Адам Квасник
  Тони Видмар
  Ахмад Элрих
  Джон Алоизи
  Том Рогич
  Миле Стерьовски
  Педж Бойич
  Усэйн Болт

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Австралии
Спортивные клубы Нового Южного Уэльса